

Эсмехан — турецкое женское имя. Также встречается вариант Исмихан.

Персоналии 
 Эсмехан Бахарназ-султан (1523—1556) — дочь Шах Султан и Лютфи-паши, жена шехзаде Мехмеда и мать его единственного ребёнка.
 Эсмехан-султан (1544—1585) — дочь османского султана Селима II и его жены Нурбану Султан.
 Исмихан Кая-султан (1533—1559) — дочь Мурада IV от Айше Султан.

Примечания